Леван Григорьевич Абелишвили (1909-1974) — советский учёный в области электротехники.

Доктор технических наук (1955), профессор (1956), член-корреспондент академии наук Грузинской ССР (1961), заслуженный деятель науки и техники Грузинской ССР (1967), член главной редакционной коллегии Грузинской Советской Энциклопедии.

Биография 
Родился 3/16 апреля 1909 года в дворянской семье в Тифлисе. Отец — Григорий Леванович Абелишвили  был начальником Закавказской железной дороги. Мать — Антонина Абелишвили стала первой грузинской киноактрисой снявшись в 1916 году в главной роли в фильме «Кристинэ» режиссёра Александра Цуцунава.

В 1931 году окончил Закавказский энергетический институт.

Один из пионеров электрической тяги транспорта в Грузии и в СССР. Его работы касаются эффективности электрической тяги, её расчёта, теории систем подвижных составов и электроснабжения, а также исследования вынужденных режимов среднего падения напряжения электрифицированных железных дорог методом эпюр при взаимодействии всех элементов, теплового расчёта и испытания тяговых электродвигателей, теории нагревания контактных проводников, расчёта инерционного веса длинных поездов и др.

Основатель кафедры «Электрический транспорт» в Грузинском техническом университете.

Награждён Орденом Ленина.

Ссылки 

Члены-корреспонденты АН Грузинской ССР
Заслуженные деятели науки и техники Грузинской ССР
Доктора технических наук
Учёные СССР
Учёные Грузии
Учёные по алфавиту
Электротехники СССР
Преподаватели Грузинского технического университета
Преподаватели вузов Тбилиси
Преподаватели вузов Грузии
Кавалеры ордена Ленина